Overwatch 2 — многопользовательская бесплатная компьютерная игра в жанре геройского шутера от первого лица, разрабатываемая и издаваемая компанией Blizzard Entertainment. Являясь продолжением геройского шутера Overwatch, игра сохраняет привычную игровую атмосферу для режима PvP и добавляет постоянные кооперативные режимы. Основным изменением в PvP режиме стало уменьшение размера команды с шести до пяти человек, что потребовало переработки нескольких персонажей. Выход игры в раннем доступе состоялся 4 октября 2022 года для Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Игровой процесс 
Overwatch 2 — это геройский шутер, в котором игроки делятся на две команды и выбирают «героя» из представленного списка персонажей. Персонажи делятся на классы: «урон», отвечающий за атакующие действия; «поддержка», отвечающий за лечение и баффы; и «танк», отвечающий за защиту команды. Каждый персонаж обладает уникальным набором умений, состоящим из активных, пассивных и ультимативных способностей. Overwatch 2, как и её предшественница, в первую очередь ориентирована на PvP-сражения в нескольких различных режимах и на разных картах и включает как обычные, так и рейтинговые соревновательные матчи.

Главным отличием от первой игры стало удаление одного слота танка в каждой команде, что привело к сокращению количества игроков в команде до пяти. По словам руководителя игры Аарона Келлера, разработчики надеются, что потеря одного танка ускорит игровой процесс, поскольку, по их мнению, первоначальная модель с шестью игроками делала игровой процесс медленным. Новые карты были разработаны таким образом, чтобы на них было больше укрытий, позволяющих компенсировать ослабление уровня защиты от танков. Кроме того, у героев, наносящих урон, теперь увеличена скорость передвижения, герои поддержки медленно восстанавливают своё здоровье, а танки были переработаны, чтобы они могли играть более активную атакующую роль. Герои были визуально обновлены, чтобы передать изменения в их облике, произошедшие за несколько лет игрового времени с момента событий первой игры. Дополнительно в игре появилась система пинга, позволяющая направлять внимание членов команды на определённые точки на карте.

В игре также появился новый PvP-режим «Натиск», в котором команды сражаются за управление роботом, который толкает груз на противоположную сторону карты. Некоторые существующие игровые режимы были исключены из Overwatch 2; бывший руководитель игры Джефф Каплан ранее заявил, что две карты с захватом контрольных точек, «Париж» и «Лунная колония „Горизонт“», будут недоступны в Overwatch 2, поскольку по отзывам сообщества они были признаны несбалансированными.

Позже в игре будут представлены режимы игры PvE. Подобно специальным сезонным событиям, они будут состоять из кооперативных миссий для четырёх игроков против неигровых персонажей и будут доступны на постоянной, а не сезонной основе. В этом режиме игроки могут набирать очки опыта для своего героя и открывать новые пассивные способности, называемые «талантами», позволяющие влиять на стиль игры героя. В игру будут добавлены как минимум два режима PvE: сюжетный режим миссий, в котором игроки ограничены выбором героя при повторном прохождении миссий, и миссии героев, в которых все герои могут быть задействованы в борьбе с волнами врагов на различных локациях. Blizzard рассчитывает, что Overwatch 2 предложит более 100 различных PvE-миссий, в которых будут использованы новые карты, а также существующие многопользовательские карты, расширенные за счёт новых территорий, в игру будут добавлены динамические эффекты, такие как дневное и ночное время суток, а также меняющиеся погодные условия. Типы врагов будут расширены по сравнению с противниками, которые были представлены в оригинальных сезонных PvE-событиях.

Overwatch 2 — free-to-play игра с боевым пропуском, который будет выдаваться на сезонной основе. В игре также предусмотрен внутриигровой магазин, где игроки могут приобретать декоративную косметику для персонажей. Blizzard заявила, что новые герои будут представлены в качестве награды на бесплатном уровне боевого пропуска, а у игроков, не попавших на его соответствующий уровень, будут другие способы получить героя бесплатно в последующих сезонах.

Для игры в Overwatch 2, независимо от платформы, потребуется учётная запись Battle.net. В Overwatch 2 реализован кросс-прогресс, при этом косметические предметы и игровой прогресс будут общими для ПК и консольных версий. Разблокированные косметические предметы, внутриигровая валюта и статистика игрока из любого профиля Overwatch, связанного с такой учётной записью, были объединены и стали доступны на всех платформах после релиза. Соревновательные рейтинги по-прежнему будут раздельными, причём рейтинги консолей и ПК останутся независимыми друг от друга.

Сюжет 
Сюжет новой игры расскажет события, произошедшие после общего сбора, инициированного Уинстоном. В трейлере игры была показана миссия Уинстона, Трейсер и Мэй в Париже, на который напала армия роботов группировки «Нуль-сектор». Впоследствии к троице присоединилось ещё несколько участников организации Overwatch и Бригитта Линдхольм. В конце ролика Уинстон объявил о возобновлении деятельности Overwatch.

Разработка 
Анонс игры состоялся на BlizzCon 2019. В игре будет совместный кооператив на 4-х игроков и новый режим для многопользовательской игры. Разработчиками объявлено, что у Overwatch и Overwatch 2 будет один клиент, при этом первая часть получит новую версию движка и некоторые нововведения сиквела, в том числе и новые режимы многопользовательской игры. Особое внимание было уделено тому, чтобы не допустить сегментации аудитории пользователей первой и второй части: новые карты, режимы и герои будут общими для всех.

Также было объявлено, что в Overwatch 2 будут сюжетные кампании, развивающие историю игровой вселенной, а также возможность улучшать персонажей и их навыки.

Рецензии 

Overwatch 2 получила «в целом положительные» отзывы после выхода, согласно агрегатору рецензий Metacritic.

Тайлер Колп из PC Gamer критически отозвался о сиквеле, написав, что игра «намеренно или нет, пытается похоронить своего предшественника заживо». Колп добавил: «Оригинальная Overwatch все ещё находится там, избитая и переломанная, но груз коммерческих и конкурентных ожиданий Blizzard продолжает накапливаться». Лорен Бёрджин из издания PCGamesN считает, что «несмотря на то, что Overwatch 2 добавляет множество новых героев и функций в знаменитую игру от Blizzard, её PvP больше похоже на простое обновление контента, чем на полноценный сиквел».

О динамике игры 5v5, в отличие от динамики 6v6 предшественницы, Саймон Карди из IGN написал: «Это полностью вытаскивает Overwatch 2 из застойного мета-болота, в котором оказалась её предшественница на последние пару лет, но также лишает её некоторого блеска удовлетворительной командной игры». Карди также написал: «Если уместно задать вопрос о том, весело ли играть в Overwatch 2, то сейчас можно ответить — да. Это по-прежнему отличный шутер с героями, просто, возможно, сейчас он не работает на пике своей силы».

Примечания

Ссылки 
 

Overwatch
Компьютерные игры 2022 года
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные Blizzard Entertainment
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Игры для Xbox One
Игры для Xbox Series X/S
Игры для Nintendo Switch
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Многопользовательские онлайн-игры
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Научно-фантастические компьютерные игры
Компьютерные игры с ранним доступом
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры Free-to-play
Кроссплатформенные компьютерные игры